Філімонов, також Филимонов — російське прізвище. Персоналії:
 Филимонов Іван Миколайович (*1890—†1966) — російський невролог і невропатолог.

 Філімонов Артем Денисович (*1994) — український футболіст, півзахисник.
 Філімонов Валерій (*1979) — латвійський хокеїст, центральний нападник.
 Філімонов Георгій Дмитрович (1828—1898) — російський археолог, історик мистецтва, музейний працівник, антиквар.
 Філімонов Денис Володимирович (*1971) — український футболіст, півзахисник.
 Філімонов Дмитро Федорович (нар. 1958) — радянський і російський актор театру, кіно і озвучування, режисер дубляжу, бард.
 Філімонов Дмитро Юрійович (1986—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Філімонов Микола Миколайович (*1884—†1943) — оперний співак-баритон, педагог вокалу.
 Філімонов Олег Миколайович (*1952) — український комік, актор, телеведучий, філолог.
 Філімонов Олександр Володимирович (*1973) — російський футболіст, воротар.
 Філімонов Олександр Олександрович (*1904) — російський сценарист.
 Філімонов Олександр Петрович (*1866—†1948) — український козацький військовий, отаман Кубанського козачого війська.
 Філімонов Сергій Іванович (*1926—†2004) — український актор, народний артист України.

Російські прізвища